Lodrinesi – abitanti di Lodrino (Riviera)
Lodrinesi – abitanti di Lodrino